Birmingham Classic 2019, właśc. Nature Valley Classic 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2019 z cyklu Birmingham Classic rozgrywany w dniach 17–23 czerwca 2019 roku w Birmingham na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 1 006 263 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Anglii